De Israëlische voetbalclub Maccabi Haifa speelt sinds 1993 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Maccabi Haifa

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1993/94
|Europacup II
|Q
|
|F91 Dudelange
|7-1||1-0 (U)|| 6-1 (T)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|1R
|
|Torpedo Moskou
|3-2||0-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|1/8F
|
|AC Parma
|1-1 (1-3 ns)||0-1 (T)||1-0 nv (U)
|-
|1994/95
|Champions League
|1R
|
|SV Casino Salzburg
|2-5||1-2 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1995/96
|Europacup II
|Q
|
|KÍ Klaksvík
|6-3||4-0 (T)|| 2-3 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1R
|
|Sporting Lissabon
|0-4||0-4 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1996/97
|UEFA Cup
|1Q
|
|FK Partizan
|1-4||0-1 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1997
|Intertoto Cup
|Groep 11
|
|Lokomotiv Nizjni Novgorod
|0-4||0-4 (T)||
| rowspan="4"|0.0
|-
|
|
|Groep 11
|
|NK Publikum Celje
|0-1||0-1 (T)||
|-
|
|
|Groep 11
|
|Proleter Zrenjanin
|0-4||0-4 (U)
|-
|
|
|Groep 11 (5e)
|
|Antalyaspor
|2-0||2-0 (U)
|-
|1998/99
|Europacup II
|Q
|
|Glentoran FC
|3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="4"|8.0
|-
|
|
|1R
|
|Paris Saint-Germain
|4-3||1-1 (U)|| 3-2 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|SV Ried
|5-3||1-2 (U)|| 4-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Lokomotiv Moskou
|0-4||0-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1999
|Intertoto Cup
|1R
|
|FK Qarabağ
|2-2 <small>u ||1-2 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|Q
|
|FC Slavia Mozyr
|1-1 <small>u||1-1 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1R
|
|Vitesse
|2-4||0-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|2001/02
|Champions League
|2Q
|
|FC Haka Valkeakoski
|1-3||1-0 (U)|| 0-3R (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2002/03
|Champions League
|2Q
|
|Belshina Babrujsk
|5-0||4-0 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="6"|9.5
|-
|
|
|3Q
|
|SK Sturm Graz
|5-3||2-0 (T)|| 3-3 (U)
|-
|
|
|Groep 1F
|
|Manchester United FC
|5-5|| 2-5 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|Groep 1F
|
|Olympiakos Piraeus
|6-3||3-0 (T)|| 3-3 (U)
|-
|
|
|Groep 1F (3e)
|
|Bayer 04 Leverkusen
|1-4||0-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|3R
|
|AEK Athene
|1-8||0-4 (U)|| 1-4 (T)
|-
|2003/04
|UEFA Cup
|Q
|
|Cwmbran Town FC
|6-0||3-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|1R
|
|NK Publikum Celje
|4-3||2-1 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|2R
|
|Valencia CF
|0-4||0-0 (U)|| 0-4 (T)
|-
|2004/05
|Champions League
|3Q
|
|Rosenborg BK
|3-5||1-2 (U)|| 2-3 nv (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|1R
|
|Dnipro Dnipropetrovsk
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2005/06
|Champions League
|2Q
|
|Malmö FF
|4-5||2-3 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2006/07
|Champions League
|3Q
|
|Liverpool FC
|2-3||1-2 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="8"|12.5
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|1R
|
|Litex Lovetsj
|4-2||1-1 (T)|| 3-1 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|AJ Auxerre
|3-1||3-1 (T)||
|-
|
|
|Groep A
|
|Rangers FC
|0-2||0-2 (U)||
|-
|
|
|Groep A
|
|FK Partizan
|1-0||1-0 (T)||
|-
|
|
|Groep A (2e)
|
|Livorno Calcio
|1-1||1-1 (U)||
|-
|
|
|1/16
|
|CSKA Moskou
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|RCD Espanyol
|0-4||0-0 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2007
|Intertoto Cup
|2R
|
|Gloria Bistriţa
|2-2 (2-3 ns)||0-2 (T)||2-0 nv (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2009/10
|Champions League
|2Q
|
|Glentoran FC
|10-0||6-0 (T)|| 4-0 (U)
| rowspan="6"|9.5
|-
| || || 3Q ||  || FC Aktobe || 4-3||0-0 (U)|| 4-3 (T)
|-
| || || PO ||  || Red Bull Salzburg ||5-1||2-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
| || || Groep || ||FC Bayern München || 0-4||0-3 (T)|| 0-1 (U)
|-
| || || Groep || ||Girondins de Bordeaux ||0-2||0-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
| || || Groep || ||Juventus FC ||0-2||0-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
|2010/11
|Europa League
|3Q
|
|FC Dinamo Minsk
|2-3||1-0 (T)|| 1-3 (U)
|rowspan="1"|1.0
|-
|2011/12
|Champions League
|2Q
|
|Borac Banja Luka
|7-4||5-1 (T)|| 2-3 (U)
|rowspan="6"|7.5
|-
|
|
|3Q
|
|NK Maribor
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|PO
|
|KRC Genk
|3-3 (1-4 ns)||2-1 (T)|| 1-2 nv (U)
|-
|2011/12
|Europa League
|Groep J
|
|AEK Larnaca
|2-2 ||1-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|Groep J
|
|FC Schalke 04
|1-6||1-3 (U)|| 0-3 (T)
|-
|
|
|Groep J (3e)
|
|Steaua Boekarest
|7-4||5-0 (T)|| 2-4 (U)
|-
|2013/14 || Europa League
| 2Q ||  || FK Khazar Lenkoran || 10-0||2-0 (T)|| 8-0 (U) || rowspan="6"|9.0
|-
| || || 3Q ||  || FK Ventspils || 3-0||0-0 (U)|| 3-0 (T)
|-
| || || PO ||  || Astra Giurgiu || 3-1||2-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
| || || Groep L ||  || AZ || 0-3||0-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
| || || Groep L ||  || PAOK Saloniki || 2-3||2-3 (U)|| 0-0 (T)
|-
| || || Groep L (3e)||  || Sjachtjor Karaganda || 4-3||2-2 (U)|| 2-1 T)
|-
|2016/17 || Europa League
| 2Q ||  || Nõmme Kalju FC || 2-2 <small>(3-5 ns)|| 1-1 (T)|| 1-1 nv (U) || 1.0
|-
| 2019/20 || Europa League|| 1Q ||  || NS Mura || 5-2||2-0 (T)|| 3-2 (U) ||rowspan="2"|3.0
|-
| || || 2Q ||  || RC Strasbourg || 3-4||1-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
| 2020/21 || Europa League || 1Q ||  ||FK Željezničar Sarajevo || 3-1 || 3-1 (T)|| ||rowspan=4|5.0
|-
| || || 2Q ||  ||Kairat Almaty ||2-1 || 2-1 (T) ||
|-
| || || 3Q ||  ||FK Rostov ||2-1 || 2-1 (U) ||
|-
| || || PO ||  ||Tottenham Hotspur FC ||2-7 ||2-7 (U) ||
|-
|2021/22 ||Champions League|| 1Q ||  || Kairat Almaty || 1-3 || 1-1 (T) || 0-2 (U) || rowspan="7"|8.0
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || 2Q ||  ||FC Dinamo Tbilisi || 7-2 || 2-1 (U) || 5-1 (T)
|-
| || || 3Q ||  || HB Tórshavn || 7-3 || 7-2 (T) || 0-1 (U)
|-
| || || PO ||  || Neftçi Bakoe || 7-3 || 3-3 (U) || 4-0 (T)
|-
|  ||  || Groep E||  || 1. FC Union Berlin || 0-4 || 0-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
|  ||  || Groep E||  || Feyenoord || 1-2 || 0-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|  ||  || Groep E (4e)||  || Slavia Praag || 1-1 || 1-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2022/23 ||Champions League|| 2Q ||  || Olympiakos Piraeus || 5-1 || 1-1 (T) || 4-0 (U) || rowspan="6"|10.0
|-
|  ||  || 3Q ||  || Apollon Limassol || 4–2 || 4-0 (T) || 0-2 (U) 
|-
|  ||  || PO ||  || Rode Ster Belgrado || 5-4 || 3-2 (T) || 2-2 (U) 
|-
|  ||  || Groep H ||  || Paris Saint-Germain || 3-10 || 1-3 (T) || 2-7 (U)
|-
|  ||  || Groep H ||  ||Juventus FC || 3-3 || 1-3 (U) || 2-0 (T)
|-
|  ||  || Groep H (4e)||  || SL Benfica || 1-8 || 0-2 (U) || 1-6 (T)
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 107.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Israël
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Maccabi Haifa
Maccabi Haifa